Rémilly (Moselle)
Rémilly (Nièvre)